Le tableau suivant est un récapitulatif des différents entraîneurs des Spurs de San Antonio au fil des saisons.

L'équipe est actuellement entraînée par Gregg Popovich.

Légende

Entraîneurs 
Remarque : Les statistiques sont correctes jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Références 

Spurs de San Antonio
National Basketball Association
Entraîneur des Chaparrals de Dallas
Entraîneur des Chaparrals du Texas
Entraîneur des Spurs de San Antonio